11-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 23 по 30 сентября 2001 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказался первоначально заявленный Казахстан.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и далее по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Места с 5-го по 8-е также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4 места.

Предварительный этап

Группа А 

 23 сентября: Таиланд — Новая Зеландия 3:0 (25:7, 25:9, 25:16); Япония — Тайвань 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).
 24 сентября: Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:15, 25:7); Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:14, 25:7, 25:12).
 25 сентября: Новая Зеландия — Шри-Ланка 3:1 (18:25, 25:20, 27:25, 25:22); Таиланд — Тайвань 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:20).
 26 сентября: Япония — Новая Зеландия 3:0 (25:10, 25:15, 25:13); Таиланд — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:10, 25:13).
 27 сентября: Тайвань — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:11, 25:15); Япония — Таиланд 3:1 (25:22, 29:31, 25:19, 25:17).

Группа В 

  Казахстан — отказ.

 23 сентября: Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:15, 25:14, 25:20).
 24 сентября: Китай — Вьетнам 3:0 (25:9, 25:13, 25:12).
 25 сентября: Австралия — Вьетнам 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:16); Китай — Южная Корея 3:1 (25:19, 25:27, 25:9, 25:21).
 26 сентября: Южная Корея — Австралия 3:1 (25:16, 25:16, 22:25, 25:20).
 27 сентября: Китай — Австралия 3:0 (25:17, 25:16, 25:11).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
29 сентября
 Китай — Таиланд 3:0
 Южная Корея — Япония 3:2 (25:18, 25:27, 22:25, 25:20, 15:11)

Полуфинал за 5—8 места 
29 сентября
 Тайвань — Вьетнам 3:0
 Австралия — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:15, 25:17)

Матч за 7-е место 
30 сентября
 Вьетнам — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:22, 25:15)

Матч за 5-е место 
30 сентября
 Тайвань — Австралия 3:0 (25:13, 25:21, 25:19)

Матч за 3-е место 
30 сентября
 Таиланд — Япония 3:2 (25:20, 25:21, 16:25, 19:25, 19:17)

Финал 
30 сентября
 Китай — Южная Корея 3:0 (25:11, 25:21, 25:19)

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2001 год в волейболе